K2, a Föld második legmagasabb hegycsúcsa Pakisztánban
 K2, hegy Kanadában
 K2 – Film a prostituáltakról (1990), Dobray György, a K1 folytatása
 K2, a dél-koreai hadsereg „Black Panther” becenevű negyedik generációs harckocsija
 K2-vitamin, a K-vitamin egyik változata
 K2, olasz, gyerekeknek szóló tévéadó.
 K2 Színház, független színházi műhely
 USS K2, K osztályú tengeralattjáró